Nazwa Tuareg odnosi się do:

 Tuarega – członka jednego z ludów berberyjskich (Tuaregów)
 języka tamaszek – makrojęzyka z południowej gałęzi języków berberskich